A 41ª edição da Vuelta decorreu entre 22 de abril a 13 de Maio de 1986 entre as localidades de Palma de Mallorca e Jerez de la Frontera. A corrida foi composta por 21 etapas, num total de mais de 3666 km, com uma média de 37,311 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1986
1986 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1986